Кай Хо́спельт (; 23 августа 1985, Кёльн) — немецкий хоккеист. Амплуа — нападающий. Игрок клуба «Адлер Мангейм» и сборной Германии по хоккею.

Карьера 
Хоспельт начал свою профессиональную карьеру в молодёжной команде клуба Кёльнер Хайе в 2000 году. Уже в следующем сезоне (2001/02) в сорока играх набрал 106 очков и стал лучшим бомбардиром молодёжной лиги. Благодаря этому успеху был приглашён в юниорскую сборную Германии на чемпионат мира в 2002 году. В следующем сезоне (2002/03) игрок опять стал лучшим бомбардиром молодёжной лиги. Уже в следующем сезоне стал основным игроком главной команды Кёльнер Хайе. В 2003 году хоккеист был задрафтован  клубом НХЛ Сан-Хосе Шаркс (в седьмом раунде под общим 216 номером), но не поехал в Америку, а остался в своем родном клубе. После нескольких не очень удачных сезонов перешёл в Гризли Адамс Вольфсбург. В этом клубе результативность Хоспельта повысилась в несколько раз, и уже в 2009 году его пригласили в главную сборную Германии.

В составе национальной сборной Германии участник зимних Олимпийских игр 2010, участник чемпионатов мира 2009, 2010 и 2011. В составе молодёжной сборной Германии участник чемпионатов мира 2003, 2004 (дивизион I) и 2005. В составе юниорской сборной Германии участник чемпионатов мира 2002 и 2003 (дивизион I).

Статистика

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Германии
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки ХК «Гриззлис Вольфсбург»
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года